Mercier steht für
 Mercier, Einwohner von Mercien
 Mercier (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mercier (Radsportteam), ehemaliges Radsport-Profiteam

Mercier ist der Name folgender 

Orte:
 Mercier (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Mercier (Québec), Ort in Kanada
 Mercier, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Martin-Bellevue im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Mercier, Ortschaft in der Gemeinde Faverges im Département Haute-Savoie, Frankreich

Unternehmen:
 Mercier (Fahrrad), ehemaliger französischer Fahrradhersteller
 Mercier (Champagner), Champagnerhaus in Épernay
 Baume & Mercier, Schweizer Uhrenmanufaktur

Siehe auch:
 Lemercier
 Mercer